Een dialect van het Lambojaas, gesproken in Indonesië; zie Nggaura (Lambojaas)
 Een dialect van het Kodisch, gesproken in Indonesië; zie Nggaro